Wadda ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Wadda, gambische (Beach-)Volleyballtrainerin und -spielerin
 Mustapha B. Wadda (1930–2010), gambischer Politiker
 Naceesay Salla-Wadda (* 1971), gambische Juristin
 Oley Dibba-Wadda (* 1967), gambische Entwicklungspolitikerin mit den Schwerpunkten Bildung und Gender